Richard Grant – attore 
 Richard Grant – scrittore
 Richard E. Grant – attore e doppiatore britannico
 Richard E. Grant –  paleontologo statunitense